Селина Чирчир (Selina Chirchir) — кенийская бегунья на средние и длинные дистанции.

Спортивная карьера 
Выступала на Олимпийских играх 1984 года на дистанции 800 метров, но не смогла пройти дальше предварительных забегов.

Бежала марафонскую дистанцию на Олимпиаде 1996 года, но не смогла закончить дистанцию.

Победительница чемпионата мира среди юниоров 1986 года на дистанции 800 метров и серебряный призёр в беге на 1500 метров. Двукратная победительница Всеафриканских игр 1987 года на дистанциях 800 и 1500 метров.

В 1998 году выиграла марафон в Сан-Франциско. Она все еще была активна в 2000 году, когда выиграла марафон в Тринидаде и Тобаго.

Высшие достижения 

 Победительница чемпионата мира среди юниоров 1986 года на дистанции 800 метров;
 Двукратная победительница Всеафриканских игр 1987 года на дистанциях 800 и 1500 метров;
 Выиграла марафон в Сан-Франциско (1998);
 Выиграла марафон в Тринидаде и Тобаго (2000).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте sports-reference.com 

Бегуны на средние дистанции Кении
Марафонцы Кении
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1984 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года